Sange til livet er et firedobbelt-album af den danske sangerinde og sangskriver Anne Linnet, der udkom 4. november 2022 på Sony Music.

Albummet består af 50 sange fordelt på de fire album med undertitlerne Tro for to, Det er med hjertet man kan se, På en dag hvor solen skinner, og Størst af alt er kærlighed. Anne Linnet betegner sangene som "skuffesange", da de ældste er skrevet i 2003, og ikke hidtil har været udgivet. Sangene er akkompagneret af pianist Jesper Bo Hansen, og er produceret af Annet Linnet og hendes søn, Marcus.

Om albummet har Anne Linnet udtalt: "Det er helt klart noget andet, end det jeg ellers udgiver. For mig har det, med de her 50 sange, været fantastisk at dykke ned i sangene og opdage, at der er en sammenhæng mellem dem. Den ene sang kommenterer på en anden, og en tredje sang uddyber dele af den fjerde. Det her er et værk, hvor sangene fletter ind i hinanden, både meningsmæssigt og musikalsk, og jeg tror ikke en udgivelse af denne karakter er set før".

Spor
Alle sange er skrevet af Anne Linnet.

Personnel
Marcus Linnet – producer, tekniker
Anne Linnet –  producer, vokal
Rune Rask – mixer
Jesper Bo Hansen – piano
Anders Schumann – mastering
Julie Lindell – kor ("Det nye liv")

Kilder

Eksterne henvisninger 
 

Anne Linnet-album
Album fra 2022